23-й Чемпионат мира по художественной гимнастике проходил с 12 по 17 октября 1999 в Осаке (Япония).

Медалисты

Командное многоборье

Индивидуальная программа

Индивидуальное многоборье

Скакалка

Обруч

Мяч

Лента

Групповая программа

Групповое многоборье

5 пар булав

3 ленты+2 обруча

Ссылки 
 FIG — Международная федерация гимнастики

Чемпионаты мира по художественной гимнастике
1999 год в спорте